

Letteratura 
 This Is America – libro di Eleanor Roosevelt e Frances Cooke Macgregor del 1942

Musica 
 This Is America – album di Kim Weston del 1968
 This Is America – album di Ashton Shepherd del 2013
 This Is America – singolo di Ashton Shepherd del 2013
 This Is America – singolo di Justin Tranchita del 2015
 This Is America – singolo di Childish Gambino del 2018

Letteratura 
 This Is America – programma televisivo che va in onda su Food Network Italia nel 2020